Anché (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Anché (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes